Calabretta – cognome italiano
 Angelo Calabretta – vescovo cattolico italiano
 Antonino Calabretta – ingegnere navale
 Giancarlo Calabretta, noto come Giancarlo Kalabrugovic – cabarettista e comico italiano
 Maria Anna Calabretta Manzara – funzionaria e politica italiana